Rhadinopsylla — род блох из семейства Hystrichopsyllidae. Около 70 видов. В России около 10 видов.

Описание
От других блох отличаются следующими признаками: ктенидиум щёк состоит не менее чем из 5—6 (реже от 4 до 8) широких зубцов, пятый членик задних лапок несёт 4 или 5 пар боковых щетинок (подошвенных щетинок нет), отсутствие гребней на тергитах брюшка, церки с одной длинной апикальной и двумя мелкими субапикальными щетинками; сенсилий выпуклый; на пронотуме и голове расположен ктенидий (гребень из плоских зубцов). Паразитируют на грызунах и зайцеобразных Европы и Азии. В России около 10 видов.

Классификация 
Около 70 видов.

 Rhadinopsylla accola
  
 Rhadinopsylla alphabetica
 Rhadinopsylla altaica
 Rhadinopsylla alticolae
 Rhadinopsylla altifrons
 Rhadinopsylla angusta
 Rhadinopsylla arborea
 Rhadinopsylla aspalacis
 Rhadinopsylla attenuata
  
 Rhadinopsylla biconcava
 Rhadinopsylla biloba
 Rhadinopsylla bivirgis
  
 Rhadinopsylla caiae
 Rhadinopsylla caucasica
 Rhadinopsylla cedestis
 Rhadinopsylla concava
 Rhadinopsylla dahurica
 Rhadinopsylla difficilis
  
 Rhadinopsylla dives
  
  
 Rhadinopsylla flattispina
 Rhadinopsylla fraterna
 Rhadinopsylla golana
 Rhadinopsylla heiseri
 Rhadinopsylla hoogstraali
 Rhadinopsylla insolita
  (подрод Actenophtalmus)
  (подрод Actenophtalmus)
 Rhadinopsylla ioffi
 Rhadinopsylla isacantha
 Rhadinopsylla jaonis
 Rhadinopsylla japonica
 Rhadinopsylla kullmanni
 Rhadinopsylla leii
 Rhadinopsylla li
 Rhadinopsylla linta
 Rhadinopsylla masculana
 Rhadinopsylla media
  (подрод Actenophtalmus)
  
 Rhadinopsylla mexicana
 Rhadinopsylla multidenticulata
 Rhadinopsylla ohnoi
 Rhadinopsylla orama
  (подрод Actenophtalmus)
 Rhadinopsylla pilosa
 Rhadinopsylla pitymydis
 Rhadinopsylla pseudodahurica
 Rhadinopsylla rauschi
 Rhadinopsylla rhigalea
 Rhadinopsylla rothschildi
 Rhadinopsylla rotunditruncata
 Rhadinopsylla sectilis
 Rhadinopsylla semenovi
  
 Rhadinopsylla socia
 Rhadinopsylla stenofrontia
  
 Rhadinopsylla syriaca
 Rhadinopsylla tenella
 
 Rhadinopsylla ulangensis
 Rhadinopsylla valenti
 Rhadinopsylla xizangensis

Примечания

Литература 
 Высоцкая В. О. Краткий определитель блох, имеющих эпидемиологическое значение. Издательство Академии наук СССР, М.-Л., 1996 г. — 101 с.
 Иофф И. Г., Микулин М. А., Скалон О. И. Определитель блох Средней Азии и Казахстана. М.: Медицина, 1965. — 370 с. — 2400 экз.
 Тифлов В. Е., Скалон О. И., Ростигаев Б. А. Определитель блох Кавказа // Ставропольское книжное издательство, Ставрополь, 1977. 278 с.
 Lewis R. E. (1973). Notes on the Geographical Distribution and Host Preferences in the Order Siphonaptera. Part 2. Rhopalopsyllidae, Malacopsyllidae and Vermipsyllidae // J. Med. Entomol. 1973. Vol.10, N 3. P.255—260.

Ссылки 
 Fleas of the World

Hystrichopsyllidae
Роды блох